Tohu peut désigner :
 TOHU, un organisme et une salle de spectacles visant à diffuser les arts du cirque ;
 Tohu, le premier mot de l'expression Tohu-va-Bohu apparaissant au second verset de la Torah et de la Bible ; le mot tohu signifie inhabité, inhabitable, le désert ; l'expression Tohu-va-Bohu qualifie l'état du monde au moment de la création.